Očura, može se odnositi na:
 Očura, naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Novi Golubovec
 Očura (Lepoglava), naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Lepoglave